Donat steht für:
 Donat (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Donat, deutsche Form des lateinischen Vornamens Donatus
 Donat, kurz die Grammatik des Aelius Donatus und andere Grammatiktraktate
 Donat Verlag, deutscher Buchverlag
 Kirche Sv. Donat, eine Kirche in Zadar, Kroatien

Donat ist der Name folgender

Orte:
 Donat GR, Ortschaft in der Gemeinde Muntogna da Schons der Region Viamala des Schweizer Kantons Graubünden.
 St. Donat, Katastralgemeinde von Sankt Veit an der Glan in Kärnten

Ordensstände:
 Donat, Kategorie im Stand der Ordensmitglieder des Malteserordens, siehe Souveräner Malteserorden#Die Stände des Ordens
 Donat, Kategorie im Stand der Ordensmitglieder des Kartäuserordens, siehe Kartäuser#Donaten
 Donat, Kategorie im Stand von Mitgliedern des Engelwerkes, siehe Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz#Donatenstand

Siehe auch:
 Donaten
 Donath
 Donatus
 Donut
 Saint-Donat